Lempira, Honduras pénzneme
Lempira, 16. századi lenka indián kacika
Lempira megye, Honduras egyik megyéje